Příjmení Vengerov () má více nositelů:

 Maxim Alexandrovič Vengerov  (* 1974), izraelský houslista ruského původu
 Semjon Afanasjevič Vengerov  (1855–1920), ruský kritik, literární historik, bibliograf a redaktor

Židovská příjmení